Arizona může být:
 Arizona – stát na jihozápadě Spojených států amerických
 Arizona City – osada v Arizoně
 Arizona (Louisiana) – osada v Louisianě
 Arizona (Nebraska) – osada v Nebrasce
 Arizona Township – správní oblast v Nebrasce
 Kolonie Arizona – nouzová kolonie v Praze
 Arizona (film, 1913) – americký němý film režisérů Augustuse Thomase a Lawrence B. McGilla z roku 1913
 Arizona (film, 1918) – americký němý film režiséra Alberta Parkera z roku 1918
 Arizona (film, 1931) – americký film režiséra George B. Seitze z roku 1931
 Arizona (film, 1940) – americký film režiséra Wesleyho Rugglese z roku 1940
 Arizona (román) – první český trampský román Jaroslava Jana Paulíka
 USS Arizona – různé lodě amerického námořnictva